Recogne (Libramont-Chevigny), een deelgemeente van de Belgische gemeente Libramont
 Recogne (Bastenaken), een gehucht in de Belgische gemeente Bastenaken